Stor-Lomtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Lomtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (2,4 ha)
Stor-Lomtjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (2,8 ha)
Stor-Lomtjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 
Stor-Lomtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Lomtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,

Se även
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn